

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 31, w tym 20 podstawowych
 Mościska – część miasta Mielec
 Mościska – część miasta Orzesze
 Mościska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze 
 Mościska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno 
 Mościska – kolonia w woj. lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dorohusk
 Mościska – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik 
 Mościska – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica 
 Mościska – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica 
 Mościska – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów 
 Mościska – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kamieńsk
 Mościska – część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Mościska – część wsi Obidza w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Mościska – część wsi Olszyny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Mościska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów 
 Mościska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Mościska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki 
 Mościska – część wsi Popłacin w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Nowy Duninów
 Mościska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo 
 Mościska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Izabelin 
 Mościska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie 
 Mościska – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo 
 Mościska – część wsi Kucze Wielkie w woj. podlaskin, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne
 Mościska – część wsi Małe Chełmy w woj. pomorski, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Mościska – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo 
 Mościska – część wsi Zabrzeg w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Czechowice-Dziedzice
 Mościska – przysiółek wsi Czarnca w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Mościska – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki
 Mościska – część wsi Błońsko w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Mościska – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów 
 Mościska – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wysoka 
 Mościska – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław

Inne 
 Mościska – miasto na Ukrainie, w województwie lwowskim
 Mościska – dawna gmina wiejska w powiecie mościskim województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej
 Mościska – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim
 Mościska – potok, dopływ Małego Rogoźnika

Zobacz też 
 Mościska Duże, Mościska Małe, Mościska-Kolonia
 Mościsko